Turn-Europameisterschaften 1983 steht für:

 Turn-Europameisterschaften 1983 (Frauen)
 Turn-Europameisterschaften 1983 (Männer)